Le   d'armée,  ou VII corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
  d'armée (VII. Armeekorps), de la Deutsches Heer 
  corps d'armée de réserve de la Deutsches Heer
  d'armée (VII. Armeekorps), de la Wehrmacht Heer allemande 
  de blindés (VII. Panzerkorps), de la Wehrmacht Heer allemande 
États-Unis
 VII Corps, deux formations distinctes de l'Union durant la guerre de Sécession
  corps d'armée, de l'armée de terre américaine 
France
   d'armée, de l'armée de terre française 
Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 
Royaume-Uni
  corps d'armée, de l'armée de terre britannique 

Catégorie : Homonymie d'unités militaires